

Определение 
Гомогенность (однородность) - свойство исследуемых значений иметь схожие качества или показатели. При исследовании статистических выборок, такие данные как, арифметической величины или медианы, или дисперсия и тд, могут в каждой группе по отдельности свидетельствовать о малом отличии друг от друга, что будет говорить о гомогенности данных значений.

Гомогенность дисперсий 
Например, когда мы говорим про гомогенность дисперсий, то подразумеваем однородность (равенство) дисперсий в группах. Для оценки гомогенности дисперсий используется дисперсионный анализ. Также применяется тест Фишера и др.

Ссылки 
https://habr.com/ru/post/562380/